Влади́мир Серебряко́в:
 
 Серебряков, Владимир Васильевич (1922—1977) — советский театральный актёр, лауреат Сталинской премии (1952), заслуженный артист РСФСР (1955).
 Серебряков, Владимир Даниэлевич (род. 1972) — псевдоним Даниэля Максимовича Смушковича, писателя-фантаста и переводчика.